Сен-Лео́н-сюр-л'Іль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 440 км на південь від Парижа, 95 км на схід від Бордо, 19 км на південний захід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 871 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1900,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Сен-Леон-сюр-л'Іль 

 Сен-Леон-сюр-л'Іль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Леон-сюр-л'Іль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь